Plaats in Indonesië
 Talang Beringin (Seluma Utara), een plaats in het regentschap Seluma van de provincie Bengkulu, Sumatra
 Talang Beringin (Semidang Alas Maras), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu, Sumatra
 Talang Beringin (Pulau Panggung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung, Sumatra